VOP peut faire référence à :

En français 
 Vitesse de l'Onde de Pouls,

En anglais 
 En informatique (format MPEG-4), VOP désigne un "Video Object Plane" qui est en pratique une frame vidéo.
 Voice of the People - station de radio au Zimbabwe 
 Voice of Peace - station de radio pirate active entre 1973 et 1993 au Moyen-Orient